El término tirada o tirado o derivados, puede hacer referencia a:

 Tirada: En imprenta hace referencia a los ejemplares obtenidos de una misma plancha de impresión.

 Tirada: En lingüística se usa en métrica, y designa una serie de versos que comparten rima asonante en los cantares de gesta medievales.

 Tiradas del tarot o Tiradas de tarot: Uso de las cartas del tarot como método de adivinación, que se materializa a través de distintas tiradas, esto es, formas diferentes de extraer, disponer, e interpretar esas cartas ante el consultante.

 Tirada de salvación: Se usa principalmente en juegos de rol (especialmente Dungeons & Dragons), y la tirada hace referencia a un lanzamiento de dados que debe hacerse usando unos dados especiales (de 20 caras en el caso de la tercera edición de Dungeons & Dragons).

 Bien tirada está: Grabado de la serie "Los Caprichos" del pintor español Francisco de Goya, publicado en 1799, y que está numerado con el n.° 17 en la serie de 80 estampas.

 Josep Pasqual Tirado: Escritor español (1884 - 1937).

 Paola Tirados Sánchez: Nadadora de sincronizada española, quien es considerada la mejor nadadora canaria de la historia de la sincronizada.

 Alfonso Ortiz Tirado: Destacado cantante tenor y patólogo mexicano, igualmente admirado en ambos rubros.

Véase también 
 Tarot (adivinación)